Први филм са списка, Снежана и седам патуљака из 1937, води се као први тонски дугометражни филм у боји. Године 1995. Компанија Волт Дизни је отпочела сарадњу са Пиксаром и први анимирани филм настао из ове сарадње је Прича о играчкама. Године 2006. компанија Волт Дизни је купила студио Пиксар.

Анимирани филмови

Анимациони студио Волта Дизнија

Анимирано-играни филмови

ДизниТун студио

Пиксар анимациони студио

Остали Дизнијеви анимирани филмови

Спољашње везе 

Дизни
Disney филмови